

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 18
 Pańskie – część miasta Mszana Dolna
 Pańskie – część wsi Wygnanka w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sosnówka
 Pańskie – część wsi Łąkta Dolna w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Trzciana
 Pańskie– część wsi Łoniowa w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Dębno
 Pańskie – część wsi Adamierz w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Olesno
 Pańskie – część wsi Kryg w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Lipinki
 Pańskie – część wsi Kasina Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Pańskie – część wsi Poręba Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź
 Pańskie – część wsi Skomielna Czarna w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Tokarnia
 Pańskie – część wsi Siołkowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Pańskie – część wsi Łabowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łabowa
 Pańskie – część wsi Skawa w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Raba Wyżna
 Pańskie – część wsi Spytkowice w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Spytkowice
 Pańskie – część wsi Zakrzów w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Stryszów
 Pańskie – część wsi Żarówka w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Radomyśl Wielki
 Pańskie – część wsi Szkodna w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski
 Pańskie – część wsi Malawa w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Krasne
 Pańskie – część wsi Łodygowice w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Łodygowice